Я́нис Петрóвич За́риньш (; 12 мая 1913 — 18 января 2000) — латвийский и советский скульптор. Народный художник Латвийской ССР (1988). Лауреат Ленинской премии (1970).

Биография 
Янис Зариньш родился 12 мая 1913 года в небольшом городе Руйена (Рюиель) (ныне Латвия).

Окончил Латвийскую художественную академию (мастерская Карлиса Зале, 1942), учился в Мастерской художественной керамики Вилиса Васариньша (1942—1944). Выставляться начал с 1938 года. Монументалист, автор многих памятников советского периода. Член СХ Латвийской ССР с 1950 года.

Награды и звания 
 народный художник Латвийской ССР (1988)
 премия СХ СССР (1958)
 Ленинская премия (1970) — за участие в создании мемориала в Саласпилсе
 Государственная премия ЛатССР (1959)

Основные работы 
Монументальная скульптура: памятник 11 расстрелянным комсомольцам (Валмиера, 1949), памятник Я. Фабрициусу (Вентспилс, 1954), памятник участникам Революции 1905 года (Стопини, 1962), памятник «Скорбящая мать» в Лудзе (1963), монумент в память о революционерах, жертвах карательной экспедиции в годы Первой русской революции (1905—1907) в Улброке. Зариньш — один из авторов скульптурной композиции Саласпилсского мемориального ансамбля, автор демонтированных памятников Ленину в Руйене, Гулбене и Вентспилсе, памятный камень Райнису и Аспазии (Слободской, 1988), памятник А. Пумпуру (Пиебалга, 1989).

Портреты: дирижёр А. Мелбардис (1958), писатель Р. Блауманис (1970).

Мемориальная скульптура: надгробные памятники Я. Межулису (1961), В. Крастиньшу (1965), К. Барону (1985), Ф. Бривземниеку (1986).

Врачу Я. Межулиму (1961), дирижеру A. Мелбардину (1965), В. Крастинаму (1965) — все на Лесном кладбище.

Станковая скульптура: «Утро» (1958), «Кукурузница» (1963), «Любовь» (1971).

Примечания

Литература 
 
 Аусма Балцербуле Скульптор Янис Зариньш. — Рига. Зинатне, 1983
 Художники народов СССР. Биобиблиографичеслий словарь / Отв. ред. Т. Н. Горина. Москва: 1972—1983. Т., IV.

Ссылки 
 Описание работы Яниса Зариньша в каталоге Латвийского национального художественного музея

Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты Латвии
Выпускники Латвийской академии художеств
Народные художники Латвийской ССР
Скульпторы-монументалисты СССР
Члены Союза художников Латвийской ССР
Авторы памятников и мемориалов